GKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gorkha (Nepal)